HIX peut se référer à :
 Aérodrome de Hiva Oa, un aéroport situé dans les îles Marquises de la Polynésie française, selon un ancien code AITA aujourd'hui abandonné ;
 Hawaï Internet Exchange.

Hix peut se référer à :
 Hix, un hameau de la commune française de Bourg-Madame, dans les Pyrénées-Orientales ;
 Hix, un personnage de la série de jeux vidéo Suikoden.